Чарли Джейн Андерс () — американская писательница, блогер и редактор. Она выиграла премию Emperor Norton в 2009 году, а одна из её работ, «Six Months, Three Days», получила премию «Хьюго» в 2012 году в категории «лучшая короткая повесть» и номинировалась на премии Теодора Старджона и «Небьюла». Её роман «Все птицы в небе» () получил премию «Небьюла» как лучший роман 2016 года.

Профессиональная деятельность 
Научно-фантастические рассказы Андерс публиковались в электронных изданиях Tor.com, Strange Horizons и Flurb. Другие, не фантастические произведения, были опубликованы в McSweeney’s и Zyzzyva. Её журналистика появлялась в Salon.com, The Wall Street Journal, Publishers Weekly, San Francisco Bay Guardian, Mother Jones Magazine, The San Francisco Chronicle и New York Press. Её рассказы и эссе издавались в антологиях «Sex For America: Politically Inspired Erotica», «The McSweeney’s Joke Book of Book Jokes» и «That’s Revolting: Queer Strategies for Resisting Assimilation».

Она также является редактором научно-фантастического блога io9 вместе с Аннали Ньюиц.

В 2013 году появилась информация, что NBC готовит телеадаптацию рассказа Андерс «Six Months, Three Days» на основе сценария, написанного Эриком Гарсия.

В 2014 издательством Tor Books было анонсировано приобретение двух романов Андерс, первый из которых, «All the Birds in the Sky», был опубликован в январе 2016 года.

Личная жизнь 
Андерс родилась в Новой Англии и в детстве пела в хоре. Точная дата рождения неизвестна, из одного автобиографического эссе следует, что родилась она примерно в 1971 году. Себя она определяет как гендерквир и трансгендерная женщина. В 2007 году она привлекла внимание к политике организации бисексуальных женщин из Сан-Франциско под названием «The Chasing Amy Social Club», которая препятствовала членству в организации трансгендерным женщинам, не прошедшим хирургическую коррекцию пола, что, по мнению Андерс, является дискриминацией.

Начиная с 2000 она является партнёром писательницы Аннали Ньюиц, вместе они основали журнал Other Magazine, который издавали с 2002 по 2007 год.

Библиография 
 «Ленивый кросс-дрессер» ().
 «Choir Boy».
 «She’s Such a Geek: Women Write About Science, Technology, and Other Nerdy Stuff» — совместно с Аннали Ньюиц.
 «Парадокс Ферми — наша бизнес-модель» () — русский перевод рассказа опубликован в малотиражном издании.
 «Шесть месяцев, три дня» ().
 «Все птицы в небе» ().

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мы действительно не хотим, чтобы «Игра престолов» растянулась на 10 сезонов — перевод одной из статей Андерс на русский язык

Писатели-фантасты США
Писательницы США
Английские писатели
Лауреаты премии «Хьюго»
Трансгендерные и транссексуальные женщины
Лауреаты премии «Небьюла»
Лауреаты премии «Лямбда»
Люди с небинарными гендерными идентичностями